

Aardrijkskunde
Appomattox (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia, vernoemd naar de Appomattox (rivier). De Amerikaanse Burgeroorlog eindigde er op 9 april 1865 met de overgave van generaal Lee aan generaal Grant. Vergelijk
 Appomattoxveldtocht aan het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, van  29 maart 1865 tot 9 april 1865
 Slag bij Appomattox Courthouse
 Slag bij Appomattox Station
Appomattox County, een county in de Amerikaanse staat Virginia, vernoemd naar de Appomattox (rivier)
Appomattox (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Virginia

Vernoemd
Appomattox (opera), een opera over de overgave van Lee aan Graant uit 2007 gecomponeerd door Philip Glass